Yachiyo se poate referi la:

 Municipiul Yachiyo, o localitate în Japonia, în prefectura Chiba
 Orașul Yachiyo, o localitate în Japonia, în prefectura Ibaraki